Sabine Ludwigs ist der Name folgender Personen:

* Sabine Ludwigs (Schriftstellerin) (* 1964) deutsche Schriftstellerin
 Sabine Ludwigs (Physikerin) (* 1978), deutsche Physikerin 

Siehe auch:
 Sabine Ludwig (* 1954), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin